One Piece puede referirse a:

 One Piece, manga de 1997 de Eiichirō Oda.
 One Piece (próxima serie de televisión), serie de televisión basada en el manga de mismo nombre para Netflix.
 One Piece (serie de televisión), anime de 1999 basado en el manga de mismo nombre.
 One Piece: The Movie, película de 2000 basada del manga.
 One Piece at a Time, álbum de 1976 de Johnny Cash.